Primerano – cognome italiano
 Domenico Primerano – militare e politico italiano